Ива́н Борисе́нко:
 Борисенко, Иван Васильевич (1943—2007) — историк-краевед Калмыкии.
 Борисенко, Иван Григорьевич (1911—2004) — полковник Советской Армии, троекратный кавалер ордена Александра Невского.
 Борисенко, Иван Иванович (1923—1988) — полковник Советской Армии, Герой Советского Союза.
 Борисенко, Иван Николаевич (1873—1920) — русский военный деятель, герой Первой мировой войны